Trinidad (Spaans voor: Drie-eenheid) kan verwijzen naar:
 Trinidad en Tobago, republiek in de Caribische Zee
 Trinidad (eiland), het grootste eiland van Trinidad en Tobago
 Trinidad (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
 Trinidad (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia
 Trinidad (stad in Bolivia), een stad in Bolivia
 Trinidad (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Casanare
 Trinidad (Cuba), een stad in Cuba
 Trinidad de Copán, een gemeente in het Hondurese departement Copán
 Trinidad (Santa Bárbara), een gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara
 Trinidad (Uruguay), een stad in Uruguay
 Santa Trinidad (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Villa Trinidad, een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Trinidad (Californië)
 Trinidad (Colorado)
 Trinidad (Texas)

Zie ook 
 La Trinidad (doorverwijspagina)